Flesh Hunter ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Jules Jordan Video. Regisseur der Reihe ist Jules Jordan.

Von 2002 bis 2013 wurden elf Teile der Serie gedreht. Im Jahr 2002 und 2003 konnte die Serie den XRCO Award in der Kategorie „Best Gonzo Series“ gewinnen. Viele bekannte Darstellerinnen wie zum Beispiel Gina Lynn, Jenaveve Jolie, Alexa Rae und Teagan Presley haben in den Filmen der Serie mitgespielt.

Darsteller 
 Flesh Hunter 1 (2002): Aurora Snow, Jenna Haze, Kaylee, Krystal Steal, Luna Lane, Tommi Rose, Lexington Steele
 Flesh Hunter 2 (2002): Alexa Rae, Jeanie Rivers, Jenna Haze, Kaylynn, Shyla Stylez
 Flesh Hunter 3 (2002): Alexa Rae, Aurora Snow, Austin O'Riley, Gauge, Jenna Haze, Jessica Dee
 Flesh Hunter 4 (2003): Amee Donavan, Cris Taliana, Krystal Steal, Natasha Dolling, Sabrine Maui
 Flesh Hunter 5 (2003): Charmane Star, Demi Marx, Kylie Wylde, Sabrine Maui, Taylor Rain
 Flesh Hunter 6 (2003): April Flowers, Ayana Angel, Brianna Blaze, Friday, Gina Lynn, Nautica Thorn
 Flesh Hunter 7 (2004): Brooke Milano, Gauge, Kaylynn, Luci Thai, Teagan Presley
 Flesh Hunter 8 (2005): Alaura Eden, Alexis Malone, Christie Lee, Gina Lynn, Kylie Wylde, Merrick Morgan, Tiffany Holiday, Tiffany Mynx
 Flesh Hunter 9 (2006): Austin Kincaid, Bobbi Dean, Gina Lynn, Julea, Lela Star, Tiffani DiGivanni, Tory Lane, Vanessa Lane
 Flesh Hunter 10 (2007): Christie Lee, Jasmine Byrne, Jenaveve Jolie, Lacey Love, Lyndsey Love, Mia Rose, Tory Lane
 Flesh Hunter 11 (2012): Alexis Texas, Kristina Rose, Mika Tan, Molly Bennett, Nikki Delano, Kim Kennedy, Ava Jay
 Flesh Hunter 12 (2013): Dani Daniels, Jada Stevens, Nikki Benz, Rachel Starr, Veronica Rodriguez, Alexis Ford, AJ Applegate
 Flesh Hunter 13 (2016): Rachel Starr, Amia Miley, August Ames, Abigail Mac, Aubrey Star
 Flesh Hunter 14 (2016): Brandi Love, Janice Griffith, Kimmy Granger, Lana Rhoades, Riley Nixon
 Flesh Hunter 15 (2021): Angela White, Alina Lopez, Gianna Dior, Vina Sky, Steve Holmes, Jules Jordan

Auszeichnungen 
 2002: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2003: XRCO Award – Best Gonzo Series
 2004: AVN Award – Best All-Sex DVD – Flesh Hunter 4
 2004: AVN Award – Best Gonzo Release – Flesh Hunter 5
 2015: AVN Award – Best Non-Feature – Flesh Hunter 12

Weblinks 
 Flesh Hunter in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film